QFA steht für:
 Qatar Football Association, der Fußballverband von Katar
 Qantas Airways, ICAO-Code der australischen Fluggesellschaft

QFA